Chapelle-Neuve – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.
 Chapelle-Neuve – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Côtes-d’Armor.